Kaslo est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, village de Colombie-Britannique
, rivière de la région de Kootenay
, circonscription provinciale (1903-1924)
Aéroport Kaslo, aéroport de Colombie-Britannique

Voir aussi
Kaslo-Slocan, circonscription provinciale (1924-1966)
, circonscription provinciale (1903-1916)

Homonymie de toponyme